Molekulska formula -{C6H6Cl6}- se može odnositi na:

 Lindan
 Alfa-Heksahlorocikloheksan
 Beta-Heksahlorocikloheksan